Faillissement (Nederland)
 Faillissementswet (België)